Waaka ist der Familienname folgender Personen:

 Maureen Waaka (1942–2013), Miss Neuseeland (1962) und Politikerin
 William Gugi Waaka (1937/1938–2014), neuseeländischer Māori-Gitarrist und -Sänger